David Herman (1967-), acteur américain.
David Herman (1988-), coureur de BMX américain.